Ockham steht für
 der Beiname des Philosophen Wilhelm von Ockham (um 1288–1347)
  Ockham (England), ein Ort in der Grafschaft Surrey, England; Geburtsort Wilhelms von Ockham

Siehe auch:
 Ockhams Rasiermesser
 Occam, eine nach Wilhelm von Ockham benannte Programmiersprache